Hierba doncella puede referirse a:

 el nombre común de la planta vinca major; o
 el nombre común de la planta Vinca minor.